

Patronyme 
 Charles Brifaut (1781-1857), journaliste, poète et dramaturge français.
 Valentin Brifaut (1875-1963), homme politique belge et personnalité scoute.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme